Confessions de foi peut désigner :
la Confession de foi calviniste de 1537, écrite à Genève par Calvin et Farel,
un ensemble de confessions de foi, formules contenant les croyances essentielles d'une communauté religieuse.